Rue Jolivet à Lyon
 Rue Jolivet à Paris.